L'Irish Whip, anche chiamato hammer throw, è una mossa di wrestling nella quale un wrestler afferra l'avversario per il braccio per poi lanciarlo contro le corde o all'angolo del ring, e nei no disqualification matches viene utilizzato anche fuori dal ring per lanciare l'avversario alla barricata, alle scale in ferro, al bordo esterno del ring o oggetti vari.

La mossa in sé non è effettivamente dolorosa o quant'altro (se eseguita all'interno del ring) poiché solitamente viene usata per mettersi in condizione di eseguire un certo tipo di mosse.

Quando viene usato per lanciare l'avversario alle corde, è fatto per far prendere velocità a quest'ultimo per eseguire mosse specifiche o per amplificare il danno di certe mosse.

Mentre viene anche effettuato per spedire l'avversario all'angolo per poi eseguire eventuali Splash o tipi specifici di mosse, anche se a volte se fatto con potenza può anche essere utilizzata per far subire danno all'avversario.

Note

Voci correlate 
 Mosse di attacco del wrestling
 Mosse aeree di wrestling
 Prese di sottomissione del wrestling
 Tipi di match di wrestling
 Glossario del wrestling

Mosse di wrestling